Петтер Торесен (; ) — норвежский хоккеист, ныне — главный тренер сборной Норвегии по хоккею с шайбой.

Биография 
Большую часть своей игровой карьеры Торесен провел в одном из лидеров местного хоккея — «Волеренге». С этой командой он несколько раз становился чемпионом страны. Завершал свою карьеру нападающий в «Сторхамаре».

Долгие годы Торесен призывался в состав сборной Норвегии. Вместе с ней он участвовал на десяти Чемпионатах мира и на четырех на трех Зимних Олимпийских играх: 1980, 1984, 1988 и 1994 годов.

После завершения карьеры Торесен занялся тренерской деятельностью. Несколько лет он возглавлял молодежную сборную страны. В 2009 году специалист стал наставником клуба «Ставангер Ойлерз». За время работу с клубом ему удалось шесть раз победить в норвежском чемпионате, а в 2014 году впервые в истории команды победить с ней в Континентальном кубке. В 2016 году Торесен был назначен на пост главного тренера сборной Норвегии. В 2018 году вместе с норвежцами участвовал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Семья 
Дети Торесена продолжили дела своего отца. Его старший сын Патрик (род. 1983) — является известным хоккеистом и лидером сборной Норвегии. Долгое время он выступал за уфимский Салават Юлаев и петербургский СКА. Младший сын — Стеффен (род. 1985) также выступал за национальную команду на нескольких чемпионатах мира.

Достижения

Хоккеиста 
  Победитель Норвежской хоккейной лиги (7): 1984, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1995.

Тренера 
  Обладатель Континентального кубка (1): 2014.
  Победитель Норвежской хоккейной лиги (3): 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Норвегии
Игроки ХК «Волеренга»
Игроки ХК «Манглеруд Стар»
Игроки ХК «Сторхамар»
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккейные тренеры Норвегии
Тренеры молодёжной сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Ставангер Ойлерз»
Тренеры сборной Норвегии по хоккею с шайбой